Soul of a Woman (Sharon Jones & The Dap-Kings) - album van Sharon Jones & The Dap-Kings
 Soul of a Woman (Kelly Price) - album van Kelly Price